Анна Колавская (; род. ) — польская актриса театра, оперетты, ревю, кабаре, кино и телевидения.

Биография 
Анна Колавская родилась в городе Стшельно. В 1959—1960 годах училась актёрство в Киношколе в Лодзи. Дебютировала в театре в 1963 году. Актриса театров в разных городах (Кошалин, Слупск, Торунь, Вроцлав, Варшава). Выступала в спектаклях «театра телевидения» в 1970–1989 годах.

Избранная фильмография 
  — Кто верит в аистов? / Kto wierzy w bociany?
  — Её возвращение / Jej powrót
  — Большая система / Wielki układ
  — Дагни / Dagny
  — Моджеевская / Modrzejewska ''(только в 3-й серии)

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Актриса на сайте e-teatr.pl 

Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши